Kailua (comtat de Hawaii), població estatunidenca del Comtat de Hawaii (Hawaii)
 Kailua (comtat de Honolulu), població estatunidenca del Comtat de Honolulu (Hawaii)